Pazderka je příjmení více osob:

 Josef Pazderka (* 1974) – český novinář a reportér
 Josef Pazderka (sbormistr) (1916–1979)  – český  učitel a sbormistr
 Karel Pazderka (* 1962) – český fotograf
 Ludvík Pazderka (1868–1951) – český statkář a politik
 Iva Pazderková (* 1980) – česká herečka

jiný význam
 Pazderka (usedlost) – usedlost v Praze 7